

Film
Unrest – cortometraggio del 1914 diretto da Tom Santschi
Unrest – film del 1920 diretto da Dallas Cairns
Unrest – film del 2017 diretto da Philippe Grandrieux

Musica 
 Unrest – gruppo musicale heavy metal tedesco
 Unrest – gruppo musicale indie rock statunitense
 Unrest – album degli Henry Cow del 1974
 Unrest – traccia dell'album Sorcery di Jack DeJohnette del 1974
 Unrest! – album degli Unrest del 1985
 Unrest – album dei Disrupt del 1994
 Unrest – traccia dell'album Frontier di David Arkenstone del 2001
 Unrest – album di Erlend Øye del 2003

Persone 
 Jakob Unrest – storico austriaco